Ondskans hus kan avse:

Ondskans hus (film, 1991) – en amerikansk film från 1991 regisserad av Wes Craven
Ondskans hus (film, 1999) – en amerikansk film från 1999 regisserad av William Malone